Hellgrewe ist der Familienname folgender Personen:

 Jutta Hellgrewe (1934–1998), deutsche Malerin, Grafikerin und Illustratorin
 Rudolf Hellgrewe (1860–1926), deutscher Landschaftsmaler und Illustrator von Reiseliteratur